Алексеевский сельсовет — упразднённые муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Чарышском районе Алтайского края России. Административный центр — село Алексеевка.

История 
Образован в 1920 году под названием Озёрский сельсовет. В 2003 году переименован в Алексеевский сельсовет.

Упразднён 4 марта 2022 года в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 820 человек, в том числе 401 мужчина и 419 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 818 человек.

Населённые пункты 
В состав сельсоветы входили три населённых пункта:
 село Алексеевка,
 село Озёрки,
 село Щебнюха.

Примечания 

Сельские поселения Чарышского района
Упразднённые сельские поселения Алтайского края
Сельские поселения, упразднённые в 2022 году